Žarko Korać peut désigner :
Žarko Korać (né en 1947), un homme politique serbe ;
Žarko Korać (né en 1987), un footballeur monténégrin.